Територія Центральноафриканської Республіки поділена на 14 префектур, 2 економічні префектури (Нана-Гребізі і Санга-Мбаере) та столичну територію Бангі, яка виділена в окрему адміністративну одиницю, прирівняну до префектури.

Посилання 
 Центральноафриканська Республіка